«Заслуженный юрист Российской Федерации» — почётное звание, входящее в систему государственных наград Российской Федерации.

Основания для присвоения 
Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным юристам за личные заслуги:
 в формировании правового государства и совершенствовании национального российского законодательства с целью создания равных правовых условий для всестороннего развития граждан и организаций;
 в защите прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации и иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации;
 в укреплении законности, правопорядка и конституционного строя Российской Федерации;
 в развитии юридических наук на базе отечественных юридических школ, направленном на достижение общесоциального прогресса;
 в повышении правовой культуры в обществе, а также в борьбе с последствиями правового нигилизма, выраженными в незнании, пренебрежении или сознательном отрицании действующих законов и правовых актов, регулирующих все сферы жизнедеятельности граждан;
 в подготовке квалифицированных юридических кадров.
Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала ведения юридической практики или занятия юридической наукой в российских организациях и при наличии у представленного к награде лица наград (поощрений) федеральных органов государственной власти или органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Порядок присвоения 
Почётные звания Российской Федерации присваиваются указами Президента Российской Федерации на основании представлений, внесённых ему по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам.

История звания 
Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» установлено Указом Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 «Об установлении почётных званий Российской Федерации, утверждении положений о почётных званиях и описания нагрудного знака к почётным званиям Российской Федерации». Тем же указом утверждено первоначальное Положение о почётном звании, в котором говорилось:
Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным юристам за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства, развитии юридических наук, подготовке юридических кадров, работающим по специальности 15 и более лет.
В настоящем виде Положение о почётном звании утверждено Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

Нагрудный знак 
Нагрудный знак имеет единую для почётных званий Российской Федерации форму и изготавливается из серебра высотой 40 мм и шириной 30 мм. Он имеет форму овального венка, образуемого лавровой и дубовой ветвями. Перекрещенные внизу концы ветвей перевязаны бантом. На верхней части венка располагается Государственный герб Российской Федерации. На лицевой стороне, в центральной части, на венок наложен картуш с надписью — наименованием почётного звания.

На оборотной стороне имеется булавка для прикрепления нагрудного знака к одежде. Нагрудный знак носится на правой стороне груди.

Переходный период 
В России до принятия Указа Президента Российской Федерации от 30 декабря 1995 года № 1341 действовали правовые акты об установлении почётных званий РСФСР. После изменения наименования государства с «Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» на «Российская Федерация» (см. Закон РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-I) в названиях всех почётных званий наименование «РСФСР» было заменено словами «Российской Федерации», таким образом, с 1992 года до 30 марта 1996 года производилось присвоение однотипного почётного звания РСФСР, существовавшего с 1966 года, с тождественным современному наименованием.

Примечания

Литература 
 
 
 

Почётные звания Российской Федерации
 
Заслуженные юристы Российской Федерации